Az 1956-os Formula–1-es világbajnokság hetedik futama a német nagydíj volt.

Futam
Juan Manuel Fangio az élről indulva végig vezetve nyerte ezt a futamot. A húsz indulóból csak öten értek célba, Peter Collins gépének benzintankja szakadt le, Moss pedig gyújtás problémákkal küzdött, még így is második helyen ért célba.

Statisztikák
 Juan Manuel Fangio 20. GP győzelem (R), 23. pole pozíció (R), 20. leggyorsabb kör (R), 7. mesterhármasa (pp, lk, gy)
 Ferrari 25. GP győzelem
 A versenyen vezetett:
 Juan Manuel Fangio 22 kör (1-22)
Louis Rosier utolsó, 38. versenye. R

Források
 A Formula-1 hivatalos oldala

Nemetnagydij
Német Formula–1 futamok